

Musica
Emotion – singolo di Samantha Sang del 1977, estratto dall'album omonimo
Emotion – album di Barbra Streisand del 1984
Emotion – album di Martina McBride del 1999
Emotion – singolo delle Destiny's Child del 2001
Emotion – album di Carly Rae Jepsen del 2015

Altro
 Emotion – rivista scientifica di psicologia

Pagine correlate 
E-Motion